Ariana se poate referi la:
 Ariana, guvernorat în Tunisia
 Ariana, oraș în Tunisia, reședința guvernoratului Ariana
 Ariana, lac în Sofia, Bulgaria
 Ariana, prenume feminin
 Ariana, un alt denonim pentru Aria, o satrapie a Imperiului Ahemenid